Virage Radio est une station de radio musicale qui émet depuis Lyon et diffuse ses programmes en France depuis le  sur les anciennes fréquences allouées à la radio suisse Couleur 3. Virage Radio appartient à Espace Group. Elle est membre des Indés Radios.

Historique 
Annoncé pour le , le service fut repoussé puis lancé le  à minuit.
Virage Radio appartient à Espace Group, groupe audiovisuel français comprenant également Radio Espace, Jazz Radio, M Radio, Générations, Alpes 1, RVA, ODS Radio, La Radio Plus et Là La Radio programme La Radio Plus et Durance FM.

Identité musicale 
La radio diffuse toujours sur les ondes aujourd'hui des musiques de type pop, rock et électro sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes.

Programmation 
La grille des programmes de Virage Radio ne présente aucune particularité. En outre, la radio diffuse d'une part les flashs d'actualité nationale de l'A2PRL, l'agence de presse basée à Toulouse, et d'autre part la météo pour Lyon, Grenoble, Chambéry et Chamonix-Mont-Blanc.

Identité de la station

Logos

Diffusion 
Virage Radio émet depuis les éméteurs suivants :

Elle émet à Villefranche-sur-Saône sur 89.4 (assignation de programme avec Lyon)  .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des stations de radio régionales en France
 Couleur 3
 Radio Espace

Lien externe 
 

Radio dans l'Ain
Radio en Ardèche
Radio dans la Drôme
Radio en Isère
Radio dans la Loire
Radio dans le Rhône
Radio en Savoie
Radio savoyarde
Radio à Lyon
Radio à Grenoble
Radio à Chambéry
Station de radio à caractère régional en France
Station de radio à Lyon
Station de radio en français
Station de radio musicale
Station de radio de musique électro
Station de radio diffusant du rock
Station de radio fondée en 2009
Entreprise ayant son siège à Lyon
Espace Group
Les Indés Radios